Gürgentepe (district), een Turks district in de provincie Ordu
 Gürgentepe (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Gürgentepe